Einzellage steht für:

 ein alleinstehendes Gebäude, Einöde, Einschicht, siehe Einzelsiedlung 
 ein geographisch genau umrissener Weinberg innerhalb eines Weinbaugebiets, siehe Lage (Weinbau)